Dohna-Schlobitten ist der Familienname folgender Personen aus dem Adelsgeschlecht Dohna:

 Alfred zu Dohna-Schlobitten (1852–1929), preußischer General der Kavallerie
 Carl zu Dohna-Schlobitten (1857–1942), deutscher Rittergutsbesitzer und Verwaltungsbeamter

 Heinrich Graf zu Dohna-Schlobitten (1882–1944), General und Widerstandskämpfer

 Siegmar zu Dohna-Schlobitten (1818–1909), preußischer Generalleutnant

Die Sammlung Dohna-Schlobitten ist der aus dem Schloss Schlobitten gerettete Teil des Familienschatzes.